Макс Штеенбек (; 21 березня 1904, Кіль, Німецька імперія — 15 грудня 1981, Берлін, НДР) — німецький фізик. 
 Вільгельм Штеенбек () (1896–1975) — німецький інженер.